Sabah al-Khaled al-Hamad as-Sabah (; * 3. März 1953 in Kuwait) ist ein kuwaitischer Diplomat und Politiker, der von 2006 bis 2019 in verschiedenen Ministerposten tätig war und anschließend von 2019 bis 2022 als Premierminister des Landes amtierte. Er ist ein hochrangiges Mitglied der kuwaitischen Regentenfamilie as-Sabah.

Leben 
Sabah wurde 1953 als Enkel des ehemaligen Scheich von Kuwait Ahmad al-Dschabir as-Sabah geboren. Viele seiner Verwandten üben und übten ebenfalls hohe Positionen im Kuwaitischen Staat aus. Sabah erhielt 1977 einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften von der Universität Kuwait. Sabah ging 1978 in den auswärtigen Dienst. Bis 1995 war er in verschiedenen Funktionen im Außenministerium tätig, unter anderem als Mitglied der ständigen Mission Kuwaits bei den Vereinten Nationen (1983–1989). 1995 wurde er Kuwaits Botschafter in Saudi-Arabien und war bis 1998 im Amt. Während dieser Zeit war er auch Kuwaits Gesandter bei der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Von 1998 bis 2006 war er Chef des nationalen Sicherheitsdienstes.

Im Juli 2006 erhielt er seine erste Ministerfunktion und wurde zum Minister für soziale Angelegenheiten und Arbeit ernannt. In dieser Zeit war er auch der amtierende Außenminister. Seine Amtszeit als Minister für soziale Angelegenheiten und Arbeit dauerte bis Oktober 2007, als er zum Informationsminister ernannt wurde. Im Februar 2010 wurde er in den Supreme Petroleum Council berufen. Sabah ersetzte im Oktober 2011 Mohammad Sabah al-Salem as-Sabah als Außenminister. In einer Umbildung vom 14. Dezember 2011 wurde Sabah auch zum Staatsminister für Kabinettsangelegenheiten ernannt. Am 4. August 2013 wurde Sabah zusätzlich zu seinem Amt als Außenminister zum ersten stellvertretenden Premierminister ernannt. Am 19. November 2019 wurde er schließlich Premierminister des Landes. 
Seit Juli 2022 ist Ahmad Nawaf al-Ahmad al-Sabah Ministerpräsident.

Privates 
Sabah ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Einzelnachweise 

Premierminister (Kuwait)
Außenminister (Kuwait)
Sabah Alkhaled Alhamad
Kuwaiter
Geboren 1953
Mann
Kuwaitischer Botschafter in Saudi-Arabien